Northr. kan som auktorsförkortning betyda:

 Alice Belle Northrop
 Alice Belle Rich Northrop

Robotskapade auktorsförkortningar